Die Open Romania 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. September 2002 in Bukarest stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden der President’s Cup in Taschkent sowie die Brasil Open in Costa do Sauípe ausgetragen, die wie die das Turnier in Bukarest zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Marokkaner Younes El Aynaoui, der in diesem Jahr nicht beim Turnier antrat. Von den acht gesetzten Spieler war José Acasuso als Nummer 5 der beste, der das Endspiel erreichte. Dort unterlag er dem ungesetzten Spanier David Ferrer, der im Turnierverlauf nur einen Satz abgeben musste. Er gewann den ersten Titel seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Aleksandar Kitinov und Johan Landsberg, traten in dieser Konstellation nicht erneut an; beide schieden mit anderen Partner früh aus – Landsberg sogar als Topgesetzter. Mit Jens Knippschild und Peter Nyborg entschieden erneut ungesetzte Spieler das Turnier für sich. Sie schlugen im Finale Emilio Benfele Álvarez und Andrés Schneiter und feierten damit ihren einzigen gemeinsamen Titel. Für Knippschild war es der zweite und für Nyborg der fünfte Titel der Karriere. Zudem war es für beide der letzte Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Bukarest